Tao le petit samouraï est une série de bande dessinée française de Laurent Richard et Nicolas Ryser pré-publiée dans le magazine jeunesse Astrapi. Depuis 2014, la série est traduite aux États-Unis par Edward Gauvin.

Tomes

Première série

Seconde série 
 
 
 
 
 
 

Série de bande dessinée française
Série publiée dans Astrapi
Samouraï de fiction